Баскудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Баскудук — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Баскудук — село в Мунайлинском районе Мангистауской области.